Kąty Węgierskie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Nieporęt
 Kąty Węgierskie – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Nieporęt